Atlantico – album di Marco Mengoni del 2018
 Atlantico – epoca storica dell'Olocene
 Oceano Atlantico – oceano della Terra

Pagine correlate 
 Dipartimento dell'Atlantico